Jan van Turnhout, een Nederlandse polyfonist uit de 16e eeuw 
Gerardus van Turnhout, een Nederlandse polyfonist uit de 16e eeuw
Frits van Turenhout, Nederlands sportnieuwslezer